Underlyd er et musikwebmagasin som anmelder primært dansk undergrundsmusik, men i enkelte tilfælle også udenlandsk. Deres hjemmeside  blev åbnet i april, selvom de allerede i 2009 lavede interviews for SPOT Festival, med Electrojuice, Turboweekend, WhoMadeWho, og The William Blakes.
Underlyd beskriver sig selv på følgende måde: "Underlyd vil både anmelde koncerter og plader, og vil interviewe interessante mennesker i musikbranchen, som kan inspirere musikelskere. Underlyd kæmper for at fremme den musik som ikke når det bredeste publikum, fordi vi i Danmark faktisk har en virkelig interessant musikscene, hvor musik ikke altid får den anerkendelse det fortjener."
Indtil nu, består Underlyd af Robin Hansen og Brian Ulrich Skovgaard, og dækker genrene Rock, Indie, Electronica, Jazz, Alternative/punk og Singer/songwriter.
Robin Hansen startede Underlyd, fordi han mente at de danske medier kun dækkede mainstream musik, og mens de to største magasiner i Danmark (Gaffa og Soundvenue) henholdsvis havde ingen fokus, eller fokus på tøj og mode, ville han lave et magasin som fokuserede på selve kunsten i musikken, og aldrig stille "latterlige spørgsmål som 'Hvorfor har i valgt dét bandnavn?', medmindre det havde betydning for kunsten"

Eksterne henvisninger og fodnoter

Tidsskrifter fra Danmark